

Nom de famille 

 Judith Lieu (1951-), théologienne britannique

Toponyme 
 Le Lieu, commune suisse ;
 Bas-Lieu, commune française du Nord, en région Hauts-de-France.

Mesure de distance 
 Une lieue désigne une ancienne unité de distance égale approximativement à 4 km.

Zoologie 
Un lieu est un poisson, aussi appelé colin :
 Lieu jaune 
 Lieu noir

Littérature 
 Lieu est une collection de recueils de poésie créée par Michel Cosem.
Lieux est un projet inachevé de l'écrivain Georges Perec.

Autres 
 en mathématiques, un lieu géométrique est l'ensemble des points d'un espace qui satisfont certaines conditions imposées par un problème de construction.
 en droit, un non-lieu est l'abandon d'une action judiciaire en cours de procédure.
 en anthropologie, un ''non-lieu désigne un espace.

Lexique de la géographie